Ås kan syfta på:

Ås – en långsmal höjd
 -ås – ett ortnamnsefterled
 áss – fornvästnordiska för Asar
 ÅS – beteckning på fiskebåt från Åhus
 Ås - takås, taknock

Geografi

Sverige

Jämtland
 Ås socken, Jämtland – socken i Jämtland
 Ås landskommun, Jämtland – en tidigare kommun i Jämtlands län
 Ås församling, Härnösands stift – en församling i Härnösands stift
 Ås kyrka, Jämtland – en kyrkobyggnad som tillhör Ås församling i Härnösands stift – 
 Ås distrikt, Jämtland – ett distrikt i Krokoms kommun och Jämtlands län
 Ås, Krokoms kommun – en tätort i Krokoms kommun

Småland

 Ås socken, Småland – socken i Småland
 Ås landskommun, Småland – en tidigare kommun i Jönköpings län
 Ås församling, Växjö stift – en tidigare församling i Växjö stift
 Ås kyrka, Småland – en kyrkobyggnad i Gislaveds kommun
 Ås distrikt, Småland – ett distrikt i Gislaveds kommun och Jönköpings län
 Ås, Gislaveds kommun – en småort i Gislaveds kommun

Halland
 Ås socken, Halland – socken i Halland
 Ås landskommun, Halland, en tidigare kommun (till 1951) i Hallands län
 Ås församling, Göteborgs stift – en tidigare församling i Göteborgs stift
 Ås kyrka, Halland – en kyrkobyggnad i Veddige-Kungsäters församling
 Ås distrikt, Halland – ett distrikt i Varbergs kommun och Hallands län
 Ås, Varbergs kommun – en småort i Varbergs kommun

Västergötland
 Ås socken, Västergötland – socken i Vastergötland
 Ås landskommun, Västergötland – en tidigare kommun (till 1951) i dåvarande Skaraborgs län
 Ås församling, Skara stift – en tidigare församling (till 2001) i Skara stift
 Ås kyrka, Västergötland – en kyrkobyggnad som tillhör Flo församling i Skara stift
 Ås distrikt, Västergötland – ett distrikt i Grästorps kommun och Västra Götalands län

Öland
 Ås socken, Öland – socken på Öland
 Ås landskommun, Öland – en tidigare kommun i Kalmar län
 Ås församling, Ölands kontrakt – en tidigare församling i Växjö stift
 Ås kyrka, Öland –  sockenkyrka för Ås socken
 Ås distrikt, Öland – ett distrikt i Mörbylånga kommun och Kalmar län

Övriga Sverige
Ås, Nora kommun – en tätort i Nora kommun
Ås, Hedesunda – en by i Gävle kommun
Ås, Ljustorp –, en by i Timrå kommun
Ås, Örnsköldsviks kommun – en by i Örnsköldsviks kommun

Finland
Ås, Helsingfors stad – en stadsdel i Helsingfors i Finland

Norge
Ås kommun – en kommun i Akershus fylke, Norge
Ås, Norge – tätort och administrativ huvudort i Ås kommun, Norge

Se även
Os
Åsen (olika betydelser)